Repno je lahko:
 Repno, Šentjur (Slovenija)
 Repno, Zlatar (Hrvaška)